Niemcy:
 Powiat Neustadt – dawny powiat w Wielkim Księstwie Hesji
 Powiat Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Powiat Neustadt an der Waldnaab – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Powiat Neustadt am Rübenberge – dawny powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Powiat Neustadt an der Aisch – dawny powiat w kraju związkowym Bawaria
 Powiat Neustadt an der Weinstraße – dawny powiat w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Powiat Neustadt i. Westpr. – dawny powiat w Prusach Zachodnich
 Powiat Neustadt O.S. – dawny powiat na Górnym Śląsku

Zobacz też:
 Neustadt